Elitserien i bandy 2015/2016 var Sveriges högsta division i bandy för herrar säsongen 2015/2016. Säsongen inleddes den 23 oktober 2015 och avslutades med Svenska bandyfinalen den 19 mars 2016. Grundserien vanns av Västerås SK med två poängs marginal över Villa Lidköping BK. Dessa lag möttes även i SM-finalen på Tele 2 Arena i Stockholm, där Västerås SK vann med 5-2 och blev svenska mästare.

Förlopp
Skytteligan vanns av Christoffer Edlund, Sandvikens AIK med 59 fullträffar..

Klubbar

* – inomhus (bandyhall)

Grundserien

Poängtabell 
Grundserien avgjordes mellan 23 oktober 2015 och 16 februari 2016.

Resultattabell

Slutspel  
Slutspelet inleddes den 20 februari 2016 och finalen spelades den 19 mars på Tele2 Arena. Kvartsfinalerna och semifinalerna avgjordes i bäst av fem matcher medan finalen avgjordes i en match.

Kvartsfinaler

Villa-Lidköping BK-Vetlanda BK

Sandvikens AIK-Hammarby IF

Bollnäs GoIF-Edsbyns IF

Västerås SK-IFK Vänersborg

Semifinaler

Västerås SK-Sandvikens AIK

Villa-Lidköping BK-Bollnäs GoIF

Final

Kval till Elitserien 2016/2017 
I kvalet deltog lag 11-14 från Elitserien och lag 1-2 från Allsvenskan norra och södra. De åtta lagen delades in i två grupper där de två främsta i varje grupp kvalificerade sig för Elitserien i bandy 2016/2017.

Grupp A

Poängtabell

Resultattabell

Grupp B

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Externa länkar 

Sport i Sverige 2015
Sport i Sverige 2016
Bandysäsongen 2015/2016
2015/2016